Die Saison 1991/92 war die erste Spielzeit der lettischen Eishockeyliga, der höchsten lettischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt HK Saga Kekava Riga.

Modus 
In der Hauptrunde wurden die 14 Mannschaften in zwei Gruppen eingeteilt. In der Hauptrunde bestritt jede Mannschaft eine Partie gegen jeden Gruppengegner, wobei sich die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Finalrunde qualifizierten. Deren beide Erstplatzierten bestritten das Meisterschaftsfinale. Die übrigen sechs Mannschaften bestritten eine Platzierungsrunde. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zweite Saisonphase

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finale 
 HK Saga Kekava Riga – Pārdaugava Riga 8:6

Platzierungsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 Website der Lettischen Eishockey-Föderation (lettisch)

1991
Eishockeysaison 1991/92